Název Prusy má víc míst:
 Prusko, bývalý stát
 Prusy (Beňov), část obce Beňov v okrese Přerov
 Moravské Prusy, část obce Prusy-Boškůvky v okrese Vyškov
 Pustiměřské Prusy, část obce Pustiměř v okrese Vyškov
 Prusy (okres Bánovce nad Bebravou)
 Prusy (Aube) – obec v départmentu Aube